Příjmení Baudiš nese více různých osob:

 Josef Baudiš (1825–1898) – český matematik, fyzik a pedagog 
 Josef Baudiš (keltista) (1883–1933) – český keltista a indoevropeista 
 Pavel Baudiš (* 1960) – český podnikatel a filantrop

Související články 
 Baudyš